Der Knoxville Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 12. November 2017 in Knoxville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Knoxville (Tennessee)